Вячеслав Иванович Лебедев: Лебедев, Вячеслав Иванович (1930—2010) — советский и российский математик, специалист по вычислительной математике.
 Лебедев, Вячеслав Иванович (род. 1950) — российский учёный-апиолог, специалист по пчеловодству.